MNZ steht für:
 Münzfernsprecher (Abkürzung der Deutschen Bundespost)
 Marburger Neue Zeitung
 Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
 Manassas Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Manassas, Virginia
 MAK Murmansk Aircompany (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft

mnz steht für:
 Moni (Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Paniai in der indonesischen Provinz Papua auf der Insel Neuguinea

Abkürzung